Coração Selvagem é um álbum de estúdio gravado pelo cantor e compositor cearense Belchior. O álbum foi lançado pelo selo WEA em 1977.

Faixas 
Todas as faixas compostas por Belchior.

Créditos

Músicos 
Pedrinho – bateria
Jamil – baixo em "Galos, Noites e Quintais", "Populus", "Clamor no Deserto" e "Caso Comum de Trânsito"
Paulo Cezar – baixo em "Coração Selvagem", "Paralelas", "Todo Sujo de Baton", "Pequeno Mapa do Tempo" e "Carisma"
Paulinho Soledade – violão em "Clamor no Deserto"
Hélio Belmiro – violão aço e 12 cordas
José Paulo – guitarra
Luiz Cláudio – violão nylon
José Roberto Bertrami – piano acústico, fender rhodes
José Roberto Bertrami – Moog em "Paralelas" e "Galos, Noites e Quintais"
Carlos Didier – sintetizador, Moog, harp string órgão
Chico Batera – percussão em "Paralelas" e "Carisma"
Nivaldo – sax e flauta
Maurício Einhorne – harmónica
Chiquinho – acordeon
Eliane, Regina, Soni - Vocais
WB Strings – Cordas

Ficha técnica 
 Mazzola – Produção, técnico de mixagem  
Humberto Gatica – remixagem, técnico de gravação, técnico de mixagem
Andy P. Mills – assistente de gravação
Sebastião Barbosa – fotos
GANG – arte
Belchior – desenho da contracapa
José Roberto Bertrami – arranjos de base
Chiquinho de Moraes – arranjo de cordas em "Paralelas"
Carlos Didier – arranjos de moog, vocal, harp, órgão

Álbuns de Belchior
Álbuns de 1977